White River kan henvise til mange floder og steder:

Steder

Afrika 
 Bakoy River i Vestafrika, kaldes White River på en del af dens strækning
 White River, Mpumalanga, en by i Sydafrika

Canada 
 White River, British Columbia
 White River, Vancouver Island
 White River Provincial Park
 White River, Quebec
 White River, Yukon
 White River, Ontario

Kina 
 White River er et gammelt navn for Hai River

Dominica 
 White River

Estland 
 Valgejõgi, "white river", i det nordlige Estland

Iran 
 Sefīd-Rūd, eller "the white river", i Gilan provinsen

Jamaica 
 White River, Jamaica, en flod

New Zealand 
 White River, New Zealand, en flod på Sydøen

Montserrat 
 White River, Montserrat, en flod i Montserrat

Salomonøerne 
 White River, Honiara, den største bebyggelse i West Honiara

Sydafrika 
 White River, Mpumalanga, en by i Mpumalanga Provinsen

United Kingdom 
 St Austell River, en flod i Cornwall ogs¨kendt som White River

USA 
 White River, Arizona, en biflod til Salt River
 White River, Arkansas, en biflod til Mississippi River
 White River, Californien, i Tulare County
 White River, Colorado og Utah, en biflod til Green River
 White River National Forest, en National Forest i det nordvestlige Colorado
 White River, Indiana, en stor biflod til Wabash River
 White River State Park, an Indiana State Park vest for Indianapolis
 White River, Muskegon County, Michigan, et tilløb til White Lake
 White River, Huron County, Michigan, et tilløb til Lake Huron
 White River, Nebraska
 White River, Nevada
 White River, Oregon, en biflod til Deschutes River
 White River, South Dakota, en biflod til Missouri River
 White River (by, South Dakota), en by i Mellette County, South Dakota
 White River, Texas, en biflod til Brazos River i Texas
 White River, Utah, en biflod til Price River
 White River, Vermont, en biflod til Connecticut River
 White River Junction, Vermont, en by i Vermont White River løber ud i Connecticut River
 White River, Washington, en biflod til Puyallup River
 White River Bridge over White River i Mount Rainier National Park
 White River, Wenatchee Lake, en anden White River i Washington State
 White River, Wisconsin, en by i Ashland County
 "White River", et gammelt navn for Cuyahoga River i Ohio

Andet 
 White River Utes, en gren af Ute-folket
 White River War, a konflikt i 1879 conflict White River Ute Indianerne og USA.